Tørring steht für:

 Tørring (Hedensted Kommune), eine Ortschaft in der dänischen Kommune Hedensted
 Tørring Sogn (Hedensted Kommune), ein Kirchspiel in der dänischen Kommune Hedensted
 Tørring Sogn (Lemvig Kommune), ein Kirchspiel in der dänischen Kommune Lemvig

Tørring ist der Familienname von:

 Jesper Tørring (* 1947), dänischer Hochspringer